Joaquín Aguirre López (1958) magistrat espanyol, titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona
 Joaquín Aguirre de la Peña (Ágreda, 1807 - Madrid, 1869), polític i catedràtic espanyol, President de la Junta Provisional Revolucionària que va assumir el poder després de l'enderrocament de la reina  Isabel II i president del Tribunal Suprem